Fußball-Bundesliga 1978/1979 vanns av Hamburger SV före Stuttgart och Kaiserslautern.

Tabell

Källor

1978 i Västtyskland
1979 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1978/1979
1978/1979